Бзыбь (, ) — многозначный термин. Может означать:
 Бзыбь — река в Абхазии.
 Бзыбь — село в Абхазии в русле ущелья р. Бзыбь.
 Бзыбь — другое название железнодорожной станции Бзыпта в Абхазии.
 «Бзыбь» — газета, печатный орган Гагрского района Абхазии, выходившая на русском и абхазском языках.

См. также 
 Бзыпта